Der böse Geist Lumpacivagabundus (Lo spirito maligno Lumpazivagabundus) – testo del 1833 di Johann Nestroy

Film
Lumpacivagabundus – film del 1912 prodotto dalla Filmfabrikken Skandinavien
Der böse Geist  (Lumpacivagabundus) – film del 1922 diretto da Carl Wilhelm
Lumpacivagabundus – film del 1936 diretto da Géza von Bolváry

vedi anche:
Lumpazivagabundus – film del 1919 diretto da Jacob Fleck e Luise Fleck
Lumpazivagabundus – film del 1956 diretto da Franz Antel
Lumpazivagabundus – film tv del 1962 diretto da Erich Neuberg e Leopold Lindtberg
Lumpazivagabundus – film del 1965 diretto da Edwin Zbonek